Быковское кладбище — мемориальное кладбище в городе Жуковском, одно из известных кладбищ Московской области.

История 
Возникло как кладбище села Быково и деревни Колонец, вероятно, в XVIII веке. На территории кладбища сохранились памятники XIX — начала XX веков. После возникновения города Жуковского использовалось как городское.

В годы Великой Отечественной войны на кладбище производились захоронения советских воинов, умерших от ран в местных госпиталях. До 1975 году называлось Колонецким. В 1975 году на окраине кладбища сооружён мемориал памяти погибших воинов. Свободные захоронения прекращены в 1971 году, в связи с открытием нового кладбища в деревне Островцы.

Решением Совета депутатов города Жуковского в 1992 году Быковскому кладбищу присвоен статус мемориального. Быковское кладбище — одно из немногих в Московской области, где есть колумбарная стена.

Современность 
Существует традиция погребения на Быковском кладбище лётчиков-испытателей и лётчиков-космонавтов СССР и России. Она появилась в связи с тем, что в городе Жуковском расположен Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова (ЛИИ), где работали и работают лётчики-испытатели и космонавты.

На кладбище создано несколько мемориалов погибшим экипажам самолётов, например, мемориал экипажу самолёта Sukhoi Superjet 100, потерпевшему катастрофу 9 мая 2012 года в районе горы Салак в Индонезии.

Здесь похоронены многие ведущие сотрудники ЦАГИ и ЛИИ.

Известные люди, похороненные на кладбище 
См. категорию Похороненные на Быковском кладбище

На кладбище есть захоронения ряда известных людей, например, матери Георгия Маленкова — Анастасии Георгиевны Ульяновой (Шемякиной) (1884—1968), возглавлявшей санаторий в посёлке Удельная.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Быковское Мемориальное кладбище
 Тайны Быковского кладбища

Кладбища по алфавиту
Кладбища Московской области
Жуковский
Появились в 1970 году в России